Абрамкин — фамилия; имеет женскую форму Абрамкина.

Известные носители 
 Абрамкин, Владимир Михайлович (1910—1968) — советский литературный критик, литературовед.
 Абрамкин, Валерий Фёдорович (1946—2013) — российский правозащитник.
 Абрамкин, Лука Димитриевич (в монашестве Лукиян; 1904—1995) — епископ Русской православной старообрядческой церкви, епископ Клинцовско-Ржевский.

Составные фамилии 
 Сидоров-Абрамкин, Павел Петрович (в монашестве Мефодий; 1883—1939) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Пятигорский и Будённовский.

См. также